Алдо́ма — река в Аяно-Майском районе Хабаровского края России.

Длина реки — около 118 км. Площадь водосборного бассейна — 3440 км². Впадает в бухту Алдома Охотского моря.

В устье находится монтёрский пункт Алдома.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Амурский
 Речной бассейн — бассейны рек Охотского моря от хребта Сунтар-Хаята до реки Уды
 Речной подбассейн — отсутствует
 Водохозяйственный участок — реки бассейна Охотского моря от северо-восточной границы бассейна реки Ини до границы бассейна реки Уды
 Код водного объекта — 20010000112119000157870

Примечания

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Охотское море
Реки Аяно-Майского района